Folgende Personen tragen den Namen Visintini:
 Franz Visintini (1874–1950), österreichischer Brückenbauingenieur
 Mario Visintini (1913–1941), italienischer Jagdflieger